Palma Real kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Palma Real de Adentro, ort, Puebla, Francisco Z. Mena, 
 Palma Real, Veracruz, ort, Benito Juárez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar